Příjmení Rantanen nosí více významných osobností:

 Heli Rantanenová (* 1970) – finská atletka, olympijská vítězka v hodu oštěpem (1996)
 Jari Rantanen (* 1961) – finský fotbalový útočník a reprezentant
 Merja Rantanenová (* 1980) – finská reprezentantka v orientačním běhu